

Sens et origine du nom 
Khalil (en ) est un prénom masculin arabe. Il signifie « ami intime », « confident », « le préféré », ou encore « le bien-aimé ».

Abraham (Ibrahim) est qualifié de Khalil-Allah (l'ami intime de Dieu « ALLAH ») dans le Coran.

Le prénom est porté aussi bien par les chrétiens arabes que par les musulmans.

Variantes 
Transcriptions latines : Khalil, Ralil.

Forme féminine : Khalila, Ralila.

Prénom 

 Khalil al-Wazir (1936-1988), homme politique palestinien.
 Khalil-Bey ou Khalil Bey (en turc moderne : Halil Şerif Paşa) (1831-1879), diplomate et collectionneur d'art ottoman. 
 Khalil Gibran (1883-1931), écrivain libanais.
 Khalil Hraoui, homme politique libanais né en 1948.
 Khalil ibn Ahmad, fondateur de la prosodie arabe, mort en 791.
 Khalil Kalfat, intellectuel égyptien né en 1942.
 Khalil Sakakini (1878-1953), écrivain et homme politique palestinien.
 Khalil Sultan (1384-1411), grand émir timouride.
 Khalil Ullah Khan (1934-2014), acteur bangladais.

Patronyme 

 Ali el-Khalil, homme politique libanais ;
 Ali Hassan Khalil, homme politique libanais né en 1964 ;
  ;
 Anouar el-Khalil, homme politique libanais né en 1938 ;
 Ashley Khalil (1993-), joueuse de squash guyanaise ;
 Jamal Khalil (1955-), sociologue et professeur émérite marocain ;
 Malika Khalil, femme politique marocaine ;
 Mohamed Mahmoud Khalil (1877-1953), homme politique égyptien ;
 Mustafa Khalil (1920-2008), homme d'État égyptien ;
 Rabih Abou-Khalil, compositeur et musicien libanais né en 1957 ;
 Rachida Khalil, comédienne franco-marocaine née en 1973 ;
 Ronan Khalil, claveciniste français né en 1986 ;
 Salma Khalil (1982-), infographiste, poète, photographe tchadienne ;
 Samiha Khalil (1923-1999), femme politique palestinienne ;
 Youssef Khalil, homme politique libanais né en 1947.

Toponyme 

 Al-Khalil, le nom arabe de la ville d'Hébron.

Voir aussi 
 

Prénom arabe
Prénom masculin
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Patronyme arabe
Homonymie de toponyme